Pessoas
Joelma — cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e empresária brasileira
Joelma (cantora) — cantora brasileira
Joelma Sousa — atleta brasileira

Outros
Edifício Praça da Bandeira, anteriormente conhecido como Edifício Joelma
Joelma 23.º Andar — filme brasileiro sobre o incêndio no então Edifício Joelma
Joelma (EP) — EP de Joelma
Joelma (álbum) — álbum de Joelma

Desambiguações de antropônimos